Элиза Гаспарин (; ) — швейцарская биатлонистка. Член сборной Швейцарии по биатлону. Двукратный призер чемпионата Европы по биатлону 2012 в Осрблие. Участница зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Участница этапов Кубка мира по биатлону.

Сестра швейцарских биатлонисток Селины и Аиты Гаспарин.

Результаты

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Биатлонисты Швейцарии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года